1992
Европско првенство у фудбалу 1992.

Квалификције за Европско првенство у фудбалу 1992. су се одржале од маја 1990. до децембра 1991. године. 33 репрезентације су биле подељене у 7 група. Шведска се квалификовала директно као домаћини првенства.

Квалификоване репрезентације 

 Напомене:
 <div id="1">1 Подебљана година означава првака у тој години
 <div id="2">2 Коса година означава домаћина у тој години
 <div id="3">3 Заменила Совјетски Савез
 <div id="4">4 као Совјетски Савез
 <div id="5">5 као Западна Немачка
 <div id="6">6 Заменила СР Југославију, након што је СР Југославија избачена са турнира због санкција.

Жреб
Жреб за групну фазу квалификација је одржан 2. фебруара 1990. године. Првобитно је 34 репрезентација било пријављено, али је након уједињења Источне и Западне Немачке, број репрезентација смањен на 33. Иначе, Источна Немачка је била првобитно жребована у групи 5. Репрезентације Фарских Острва и Сан Марина су по први пут наступиле у квалификацијама.

Резиме

Први круг

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4 

Репрезентација Југославије је 30. маја 1992. дисквалификована са првенства, због увођења сакнција од стране Уједињених нација. Уместо Југославије, Данска као другопласирана у групи се квалификовала за првенство.

Група 5

Група 6

Група 7

Референце

Спољашње везе 

 УЕФА Еуро 1992
 УЕФА Еуро 1992 квалификације

Европско првенство у фудбалу 1992.
Квалификације за Европско првенство у фудбалу 1992.